Le Tournoi des États-Unis de rugby à sept 2007 (anglais : United States rugby sevens 2007) est la  étape la saison 2006-2007 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 10 et  au Petco Park à San Diego, aux États-Unis.
La victoire finale revient à l'équipe des Fidji, battant en finale l'équipe des Samoa sur le score de 38 à 24.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :
 Meilleur réalisateur du tournoi :

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi des États-Unis de rugby à sept

Lien externe 

2007
Sport en Californie en 2007
États-Unis
Sport en février 2007